

Населені пункти та їхні частини
 Щавно — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щавно — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Щавно — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Щавно — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки